Ежо́вский райо́н — ряд районов в СССР, названных в честь Н. И. Ежова

 Ежовский район — бывший район Омской области носивший название «Ежовский» в 1937—1939 годах.
 Ежовский район — бывший район города Архангельска, носивший название «Ежовский» в 1936—1939 годах.
 Ежовский район — название Центрально-Городского района города Кривой Рог в 1936—1939 годах.

См. также 
 Ежовский